Polity (издательство) ()
 Polity IV (метод)